«Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках» (, подзаголовок — ) — полуавтобиографический роман, созданный пропагандистом времён нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Опубликован в 1929 году в издательстве «Franz-Eher-Verlag» должностными лицами НСДАП вопреки желанию Геббельса.

Работа, имеющая в большей степени исторический интерес, нежели художественный, состоит из трёх частей, из которых сохранились только 1-я и 3-я.

Роман имел значительный успех, выдержав семнадцать изданий.

В 2013 году произведение было признано экстремистским и запрещено к распространению на территории России.

Комментарий 
В книге подчёркиваются социалистические идеалы, которых Геббельс придерживался в начале своей политической карьеры.

В романе автор восхваляет христианство и описывает Иисуса Христа как одного из лучших когда-либо живших людей. Делается следующий вывод: «современный человек … по своей сути является искателем Бога <…>».

Один из биографов Геббельса, Иоахим Фест (который также был биографом Гитлера), предполагает, что Михаэль, как альтер эго автора, проливает свет на душевное состояние Геббельса.

Примечания

Литература 
 Геббельс, Йозеф. Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках // Перевод Н. Носова. — : Алгоритм, 2013.

Литература Германии
Романы на немецком языке
Романы 1929 года
Йозеф Геббельс
Дебютные романы
Антисемитская литература